Autostrada A22 (Austria)
 Autostrada A22 (Francja)
 Autostrada A22 (Holandia)
 Autostrada A22 (Niemcy)
 Autostrada A22 (Portugalia)
 Autostrada A22 (Włochy)